Alemannus ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:

 Everardus Alemannus (auch Teutonicus, Everard oder Eberhard), deutscher Kleriker und Gelehrter im 13. Jahrhundert
 Henricus Alemannus (Heinrich Mayer), Drucker in Toulouse im 15. Jahrhundert
 Hermannus Alemannus (13. Jh.), Bischof und Herausgeber von Übersetzungen in Toledo
 Jakob Griesinger (auch Jakob von Ulm, Alemannus; 1407–1491), Seliger

 Paulus Almanus (Alemannus), deutscher Augustinerpater und Uhrmacher